

Patronyme 

 Louis Bénigne François Berthier de Sauvigny (1737-1789), fonctionnaire français ;
 Edme-Louis Billardon de Sauvigny (1738-1812), homme de lettres français ;
 Ferdinand de Bertier de Sauvigny (1782-1864), homme politique français ;
 Guillaume de Bertier de Sauvigny (1912-2004?), historien français.

Toponyme 

Sauvigny peut faire référence à plusieurs communes françaises :
 Sauvigny, dans le département de la Meuse et la région Lorraine ;
 Sauvigny-les-Bois, dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Sauvigny-le-Bois, dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne ;
 Sauvigny-le-Beuréal, dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne ;
 Reuilly-Sauvigny, dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France